Biathlonowy sprint mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984 na dystansie 10 km odbył się 23 lutego. Była to trzecia i ostatnia konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Zawody odbyły się na trasach w kompleksie olimpijskim Igman, niedaleko Sarajewa. Do biegu zostało zgłoszonych 64 zawodników, wszyscy przystąpili do rywalizacji. 

Tytułu mistrza olimpijskiego nie obronił Frank Ullrich z NRD, który tym razem zajął 17. miejsce. Nowym mistrzem olimpijskim został Norweg Eirik Kvalfoss, srebrny medal wywalczył Peter Angerer z RFN, a trzecie miejsce zajął kolejny reprezentant NRD, Matthias Jacob.

Medaliści poprzednich igrzysk

Wyniki

Bibliografia 
  
 Official Report of the 1984 Olympic Winter Games (PDF). Organising Committee of the XIVth Winter Olympic Games 1984. LA84 Foundation, str. 53 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984